Сергей Николаевич Таранов (род. 31 июля 1974 года) — российский игрок в хоккей с мячом.

Карьера 
Воспитанник новосибирского хоккея с мячом. В сезоне 1993/94 года дебютировал в «Сибсельмаше». В 1999 году перешёл в «Старт». Сезон 2003/04 провёл в первоуральском «Уральском трубнике», после чего вернулся в «Старт». Сезон 2006/07 года провёл в «Лесохимике». С 2007 года — снова в Новосибирске.
За «Сибсельмаш» играл до 2011 года. Всего в высшем дивизионе провёл 458 игр, забил 360 мячей.

Закончил карьеру в 2012/13 году в "Сибсельмаш-2].

Достижения 
 Чемпион России — 1995. 
 Серебряный призёр чемпионата России — 1994, 1996, 1997, 2002. 
 Бронзовый призёр чемпионата России — 2000. 

Включался в список 22 лучших хоккеистов сезона — 1998.

Лучший бомбардир сезона — 1998 (55 мячей)

Лучший бомбардир сезона в «Сибсельмаше» — 55 мячей (1998)

Статистика выступлений в чемпионатах России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона - 1999/2000.

В чемпионатах России забивал мячи в ворота 32 команд 

  1.Волга               = 27 мячей 16-18.Юность О       =  9
  2-3.Маяк              = 26       16-18.Агрохим        =  9
  2-3.Уральский трубник = 26       19.Старт             =  8
  4.Водник              = 23       20-22.Заря           =  7
  5.Саяны               = 22       20-22.Металлург Бр   =  7
  6.Строитель С         = 21       20-22.Динамо М       =  7
  7.Байкал-Энергия      = 18       23-24.Динамо-Казань  =  6
  8.СКА-Нефтяник        = 17       23-24.Мурман         =  6
  9.Родина              = 16       25.СКА-Свердловск    =  5
 10-12.Север            = 14       26-28.Вымпел         =  3
 10-12.Локомотив О      = 14       26-28.БСК            =  3
 10-12.Зоркий           = 14       26-28.Сибсельмаш     =  3
 13.Кузбасс             = 12       29-32.Восток         =  2
 14-15.СКА-Забайкалец   = 10       29-32.Североникель   =  2
 14-15.Енисей           = 10       29-32.Лесохимик      =  2
 16-18.Шахтёр Л-К       =  9       29-32.Боровичи       =  2

В чемпионатах России количество мячей в играх 

по 1 мячу забивал в 134 играх
по 2 мяча забивал в 56 играх 
по 3 мяча забивал в 20 играх 
по 4 мяча забивал в 7 играх 
по 5 мячей забивал в 4 играх
по 6 мячей забивал в 1 игре
Свои 360 мячей забросил в 222 играх, в 236 играх мячей не забивал.

Ссылки 
 Сергей Таранов на сайте ФХМР
 Sergej Taranov  на сайте bandysidan

Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Сибсельмаш»
Игроки КХМ «Старт»
Игроки КХМ «Уральский трубник»